Terence Higgins peut se référer à:

Personnalité
 Terence Higgins (né en 1928), athlète et homme politique conservateur britannique
 Terence Higgins, juge en chef du Territoire de la capitale australienne
 Terry Higgins, à la mémoire duquel le Terrence Higgins Trust a été nommé

Autre
Terrence Higgins Trust, organisme de bienfaisance